

Geografia

Austria 
 Oberhof – frazione di Zwettl-Niederösterreich, città nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Germania 
 Oberhof – città nel circondario di Smalcalda-Meiningen (Turingia)
 Oberhof – frazione di Wuppertal, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Oberhof – comune nel distretto di Laufenburg (Canton Argovia)

Pagine correlate 
 Oberhofen – pagina di disambiguazione